Telecom Italia Finance S.A. est une société luxembourgeoise détenue par Telecom Italia S.p.A., qui opère dans le secteur financier.
Fondée en 2000, elle contrôle entièrement la société de télécommunications brésilienne TIM Brasil Serviços et Participações S.A.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Telecom Italia
 TIM Brasil

Lien externe 
 

Telecom Italia